Příjmení Káňa nosí více významných osobností:

 Irena Káňová (1893–1965) – slovenská a československá politička
 Jan Káňa – rozcestník
 Martin Káňa (* 1975) – český malíř a sochař 
 Tomáš Káňa – český germanista a vysokoškolský pedagog
 Vašek Káňa (1905–1985) – český novinář a dramatik